

K

Einzelnachweise